Eden Township (Illinois)
 Eden Township (comté de Benton, Iowa)
 Eden Township (comté de Carroll, Iowa)
 Eden Township (comté de Clinton, Iowa)
 Eden Township (comté de Decatur, Iowa)
 Eden Township (comté de Fayette, Iowa)
 Eden Township (comté de Marshall, Iowa)
 Eden Township (comté de Winnebago, Iowa)
 Eden Township (Pennsylvanie)

Homonymie de townships